Mazu – chińska bogini mórz
 Mazu Liedao – archipelag w Cieśninie Tajwańskiej
 Mazu Daoyi (709-788) – chiński mistrz chan
 mazu, inaczej sima (Oncorhynchus masou) – gatunek ryby z rodziny łososiowatych